Lennart Nilsson est le nom de diverses personnes :

 Lennart Nilsson (1922-2017), photographe suédois.
 Lennart Nilsson (1959-), footballeur international suédois.